Cryptomarasmius — рід грибів родини фізалакрієві (Physalacriaceae). Назва вперше опублікована 2014 року.

Класифікація 
До роду Cryptomarasmius відносять 15 видів:

Примітки

Джерела 
 Jenkinson, T.S.; Perry, B.A.; Schaefer, R.E.; Desjardin, D.E. 2014. Cryptomarasmius gen. nov. is established in the Physalacriaceae to accommodate members of Marasmius section Hygrometrici. Mycologia. 106(1):86-94 — P.91

Роди грибів
Фізалакрієві